«Сундсвалль» (или «ГИФ Сундсвалль») — шведский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящее время выступает в Аллсвенскан, высшем дивизионе чемпионата Швеции. Клуб основан 25 августа 1903 года, домашние матчи проводит на стадионе «Норрпортен Арена», вмещающем 8 500 зрителей. В высшем дивизионе чемпионата Швеции провёл за свою историю 14 сезонов, дебютным из которых был сезон 1965 года. Лучшим результатом клуба в чемпионатах Швеции является 5-е место в 1988 году, а в Кубках Швеции — выход в четвертьфинал в 2007 и 2008 годах. За время своего выступления в чемпионате Швеции, «Сундсвалль» получил репутацию «команды-лифта», неоднократно вылетая и вновь возвращаясь в высший дивизион.

Достижения 
 Вице-чемпион Суперэттан (3): 2011, 2014, 2021
 Чемпион  Дивизион 1 (2): 1990, 1999

Выступления в последние годы

Текущий состав 
По состоянию на 11 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Известные игроки 
  Ханнес Сигурдссон
  Азиз Корр Ньянг
  Кахабер Цхададзе
  Роберт Мамбо Мумба
  Донатас Винцевичус
  Дэвид Маккрири
  Томас Бролин
  Йонас Валлерстед
  Андерс Грёнхаген
  Микаэль Лустиг
  Пер Нильссон
  Ронни Хельстрём
  Тобиас Эрикссон
  Тармо Неэмело

Известные тренеры 
  Джимми Мидоус
  Стиг Сундквист

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сундсвалль на uefa.com
 Сундсвалль на foot.dk
 Сундсвалль на weltfussballarchiv.com
 Сундсвалль на soccerway.com

Футбольные клубы Швеции
Спорт в Сундсвалле